Франц Михаэль Кац (; 1782, , Австрийские Нидерланды — 28 мая 1851, ) — немецкий живописец, художник-портретист, миниатюрист, график, акварелист, .

Биография 
Обучался в Дюссельдорфской академии художеств у Иоганна фон Лангера.

С 1805 года жил и творил в Кёльне. В 1812 год открыл высшую художественную школу для юношей и девушек, которая вскоре стала пользоваться хорошей репутацией у богатых слоёв населения города. В числе его учеников были Карл Бегас, Отто Грасгоф, Франц Иттенбах и другие известные впоследствии художники.

Был страстным коллекционером. В 1809 году стал членом основанного Фердинандом Францем Вальрафом кёльнского общества любителей искусства и литературы «Olympische Gesellschaft». Коллекционировал картины, гравюры и гипсовые копии античных статуй. Однако в 1847 году Ф. Кац был вынужден продать свою коллекцию на аукционе, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Примечания

Ссылки 
 Franz Michael Katz
 Franz Katz

Художники Германии XIX века
Художники-портретисты Германии
Художники-миниатюристы
Акварелисты Германии